Юри Гонсалес Видаль (; род. 12 января 1981) — кубинский шахматист, гроссмейстер (2009).

Чемпион Кубы (2018).

Участник в 2-х чемпионатов Американского континента: 2015 (9-е место, 153 участника) и 2016 (11-е место, 81 участник), а также 2-х Кубков мира по шахматам (2017, 2019) — оба раза выбыл из борьбы в первом круге, уступив Пентале Харикришне.

В составе сборной Кубы участник следующих соревнований:
 2 шахматные олимпиады (2014, 2018).
 Командный чемпионат мира 2015 года в г. Цахкадзоре (Армения).

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Юри Гонсалес Видаля на шахматных олимпиадах
 Выступления Юри Гонсалес Видаля в командных чемпионатах мира
 Выступления Юри Гонсалес Видаля в Кубках мира по шахматам
 Выступления Юри Гонсалес Видаля в чемпионатах Американского континента

Шахматисты Кубы